Maison du Sénéchal peut désigner :

 Maison du Sénéchal (Agen)
 Maison du sénéchal de Bretagne
 Maison du Sénéchal (Hastingues)
 Maison du Sénéchal (Najac)
 Maison du sénéchal de Poitou

Homonymie